|-
| 189401 - ||  || 27 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189402 - ||  || 26 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189403 - ||  || 27 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189404 - ||  || 29 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189405 - ||  || 27 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189406 - || 4835 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189407 - || 3283 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189408 - ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 189409 - ||  || 27 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189410 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 189411 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 189412 ||  || 10 octombrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 189413 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 189414 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189415 - ||  || 18 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189416 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189417 - ||  || 21 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189418 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189419 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189420 - ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189421 - ||  || 8 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189422 - ||  || 29 iulie 1997 ||  || , 
|-
| 189423 - ||  || 7 august 1997 ||  || 
|-
| 189424 - ||  || 25 septembrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 189425 - ||  || 27 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189426 - ||  || 30 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189427 - ||  || 1 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 189428 - ||  || 19 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189429 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189430 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189431 - ||  || 29 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 189432 ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-
| 189433 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189434 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189435 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 189436 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189437 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189438 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189439 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189440 ||  || 20 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 189441 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189442 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189443 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189444 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189445 - ||  || 15 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 189446 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189447 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189448 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189449 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189450 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189451 - || 1999 ED || 9 martie 1999 ||  || 
|-
| 189452 - ||  || 12 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189453 - ||  || 19 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189454 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189455 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189456 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189457 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189458 - ||  || 4 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 189459 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189460 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189461 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189462 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189463 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189464 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189465 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189466 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189467 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189468 - ||  || 7 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189469 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189470 - ||  || 7 octombrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 189471 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189472 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189473 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189474 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189475 - ||  || 9 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189476 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189477 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189478 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189479 - ||  || 31 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189480 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189481 - ||  || 17 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189482 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189483 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189484 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189485 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189486 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189487 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189488 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189489 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189490 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189491 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189492 - ||  || 12 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189493 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189494 - ||  || 19 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189495 - ||  || 30 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189496 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189497 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189498 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189499 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189500 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-